Amphipogon är ett släkte av tvåvingar. Amphipogon ingår i familjen ostflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Ostflugor
Amphipogon